Рома́н Ма́ркович Шва́рцман (род. 7 ноября 1936 года, Бершадь, УССР, СССР) — председатель Одесской региональной ассоциации евреев — бывших узников гетто и нацистских концлагерей.

Вице президент Всеукраинской Ассоциации евреев — бывших узников гетто и нацистских концлагерей, председателем которой является Забарко Борис Михайлович.

Заместитель председателя Совета Одесского общества еврейской культуры и управляющий общественно-культурным центром.

Биография 

Родился в 1936 году, в простой еврейской семье, в г. Бершадь, Винницкой области. В семье было девять детей, седьмым был Роман Шварцман. Мать была домохозяйкой, отец работал на Бершадском спиртовом заводе охранником. Когда закончилась Великая Отечественная война, все архивные и личные документы были сожжены и тогда, чтобы восстановить возраст Роману, врачом районной поликлиники был проведён внешний осмотр.

По окончании войны, в 1945 году, девятилетний пошёл в первый класс Бершадской средней школы. В 1955 году он переезжает в Одессу, где поступает в ПТУ № 2, по специальности слесарь-сборщик, которое окончил 1956 году. С 1957 по 1963 года учился в Одесском институте инженеров морского флота (Одесский национальный морской университет), на специальность инженер-механик. Трудовую деятельность начал на Одесском заводе Полиграфмаш, где и работает в настоящее время. В его трудовой книжке всего одна запись.

В 1959 году женился.

В 1992 стал членом международной организации бывших узников гетто и концлагерей, которая была основана в Одессе в 1991 году. По сегодняшний день он остаётся постоянным и действующим членом организации. В 1993 году на втором съезде членами международной организации было принято решение о создании региональных ассоциаций бывших узников гетто и концлагерей, а штаб квартиру международного союза перенести в Москву. В 1991 году была создана Одесская региональная ассоциация бывших узников гетто, где Роман был заместителем председателя, которым на тот момент времени был Леонид Сушон.

В 2002 году, на Одесской региональной конференции, посвящённой итогам работы ассоциации, Роман был избран, председателем ассоциации, руководителем которой является и по сегодняшний день.

Он содействует ежегодным торжественным мероприятиям в Прохоровском сквере, посвящённым Международному дню памяти жертв Холокоста, который весь мир отмечает 27 января, международному дню освобождения узников концлагерей, ежегодно отмечается 12 апреля, а также проведению мероприятий на тему Холокоста в еврейском культурном центре «Beit Grand», просветительским мероприятиям в школах, университетах и на телевидении. Является почётным гостем международных конференций, посвящённых теме Холокоста.

Активно участвует в развитии и совершенствовании работы музея Холокоста, созданным ассоциацией узников и открытым в 2009 году.

Воспоминания о Холокосте 
В 1941 году вся Украина была оккупирована немецкими и румынскими войсками. В первые дни начала Великой Отечественной войны отец и старший брат Романа Шварцмана, ушли на фронт. В начале июля мать, с восемью маленькими детьми пытались эвакуироваться. После двух недельных попыток эвакуации, они вынуждены были вернуться домой, из-за активного наступления фашистских войск.

В конце июля, начале августа в г. Бершедь вошли немцы. А в начале сентября указом коменданта немецкой администрации на территории города было организовано два гетто, в одном из которых и находилась семья Романа.

В Бершадское гетто были депортированы евреи с Бессарабии и близлежащих районов Винницкой области.

Общая численность евреев составила 25000 человек. За период с июня 1941 по март 1944 годах немецкими и румынскими фашистами было уничтожено 13871 евреев.

В период оккупации, в 1942 году во время работы по ремонту моста через реку Дохно, от рук румынских надзирателей был застрелен один из старших братьев Романа. Чуть позже эта история легла в основу одного из фильмов израильского режиссёра Бориса Мавцера

Невыносимые условия жизни в гетто оставили свой отпечаток на всю жизнь.

29 марта 1944 года, г. Бершадь был освобождён Красной армией. В 1945 году, после освобождения Европы от фашистской чумы, отец Романа из Берлина был мобилизован на войну против Японии. Домой он вернулся только в 1946, после того как Красная армия одержала победу над фашистской Японией. Старший брат Романа, ушедший на фронт, живым не вернулся. И только в 1953 году, семья получила похоронку о том, что он геройски погиб на северном фронте, защищая Ленинград. Его имя запечатлено в «Чёрной книге», авторами которой стали Василий Гроссман, Илья Эренбург.

Награды 
Орден «За заслуги» I степени
 Орден «За заслуги» 2 степени
 Орден «За заслуги» 3 степени
 Орден за трудовое отличие
 Орден «Заслуженный машиностроитель»
 Знак отличия перед г. Одесса
 Юбилейные медали за Государственные и Международные заслуги
 Почётный знак отличия Одесского городского головы «Трудовая слава».
 Кавалерский Крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия»

Общественная деятельность

Одесская региональная ассоциация бывших узников гетто и концлагерей 
В Одессе был создан первый учредительный съезд, на котором был создан Международный Союз евреев — бывших узников гетто и нацистских концлагерей. И только через несколько лет такие ассоциации открылись в Киеве и в Москве.

В 1991 году была создана Одесская региональная ассоциация бывших узников гетто и концлагерей.

Основной целью создания ассоциации является: объединение евреев — бывших узников гетто и нацистских концентрационных лагерей в период Великой Отечественной войны, защита их прав, свобод и интересов, координация деятельности объединений, расположенных на территории г. Одессы и Одесской области. Задачи ассоциации — противодействие фашизму, экстремизму и другим проявлениям расовой дискриминации, выявление мест массового уничтожения евреев в период Великой Отечественной войны, увековечивание памяти жертв геноцида, увековечение и поиск людей, спасавших евреев, с целью предоставления им звания Праведник Народов Мира.

Памятники жертвам Холокоста 
Особо следует выделить деятельность руководителя Одесской региональной организации бывших узников гетто и концлагерей Романа Марковича Шварцмана, благодаря усилиям которого стало возможным установление в Одессе, Одесской и Николаевской областях более 30 памятников и памятных знаков, посвящённых памяти евреев, уничтоженных в Катастрофе.

В память о жертвах Холокоста, в городе Одесса на Люстдорфской дороге, 27 сооружён Мемориальный комплекс, где ежегодно 23 октября проходит траурный митинг.

На этом месте было найдено три дополнительных участка с останками, и вероятно существуют ещё два. Румынскими и немецкими оккупантами было сожжено 25000 еврейских детей, женщин и стариков.

Как прокомментировал Роман Шварцман:

В Прохоровском сквере, на месте мемориала жертвам Холокоста (дорога смерти), созданным узником Богдановского гетто Яковом Маниовичем, под руководством Романа Шварцмана постоянно проводятся мероприятия по уходу за памятниками и аллеей праведников мира.

В 2016 году в г. Балта на центральной площади открыт мемориал жертвам Холокоста, мемориальный комплекс жертвам Холокоста и Праведникам народов мира, в том числе королеве Румынии Елене.

Памятники также открыты в с. Доманевка, с. Богдановка, в г. Белгород-Днестровском, г. Саврани, г. Тарутино и многих других населённых пунктах территории Трансистрии.

По словам Романа Шварцмана, около 240 тысяч евреев были уничтожены нацистами на территории Транснистрии. В 2015 году в с. Гвоздавка2 была обнаружена массовая могила с останками около 3500 евреев. Где впоследствии также был установлен памятный знак.

В своём интервью The Associated Press, Роман Шварцман сказал:

Создание музея Холокоста 

Официальное открытие музея Холокоста в Одессе (Holocaust Museum in Odessa) состоялось 22 июня 2009 года.

Председатель Ассоциации бывших узников концлагерей и гетто Роман Шварцман отметил:

В настоящее время в музее представлены более 4 тысяч экспонатов. За несколько лет, с момента открытия, музей посетило около 20 тысяч человек из разных стран мира: послы, дипломаты, руководители города и области, студенты и школьники, и просто люди, которые помнят или хотят узнать о той страшной трагедии, которая называется Холокост.

Примечания

Ссылки 
 Люди нашего города. Роман Шварцман
 «Вечер на 7». Роман Шварцман
 Роман Шварцман — гость программы «Тема дня»
 Huge Holocaust grave unearthed
 Mass grave of Holocaust victims found in Ukraine

Общественные деятели Украины
Узники гетто в Транснистрии
Выжившие в Холокосте
Инженеры СССР
Инженеры Украины